Lobel ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Lobel (geborene Kempler; * 1934), US-amerikanische Kinderbuchautorin, Illustratorin, Holocaustüberlebende und Textildesignerin polnischer Abstammung
 Arnold Lobel (1933–1987), US-amerikanischer Kinderbuchautor
 Edgar Lobel (1888–1982), britischer Klassischer Philologe und Papyrologe
 Mary Lobel (1900–1993), britische Historikerin

Sonstiges:
 Lobel-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis